Седьмой розыгрыш Кубка России по футболу проводился со 8 мая 1998 года по 26 мая 1999 года. Обладателем трофея в первый раз стал санкт-петербургский «Зенит».

Участники 
Турнир состоял из 9 этапов, начиная с 1/256 финала. Команды были распределены по заранее составленной сетке кубка жребием с учётом географического положения. В стартовых матчах хозяева полей определялись жребием (команды высшего дивизиона начинали турнир с 1/16 финала выездными матчами и были заранее распределены по сетке кубка жребием), на последующих стадиях — разностью выездных и домашних матчей (при равенстве преимущество получала команда с большим числом выездов).

На всех этапах победитель определялся по итогам одного матча. В случае ничьей назначалось дополнительное время (2 тайма по 15 минут), если и оно не выявляло победителя, назначалась серия послематчевых пенальти.

Помимо 16 команд высшего дивизиона, 22 команд первого дивизиона, участвовали также 116 команд второго дивизиона (117 — включая фигурировавовшую в сетке кубка команду «Альянс» (Анапа), которая во втором дивизионе не сыграла, не сыграла она и в матче 1/256 финала против анапского «Спартака», который с 1998 года стал носить названием «Анапа»).

Сетка кубка

Приведены все части сетки. В заголовке каждой части указана команда высшего дивизиона, на которую выходил победитель матча 1/32 финала. Звёздочкой отмечены команды первого дивизиона.

Примечания.

Названия команд приведены в соотвествии с названиями, фигурировавшими в сетке до начала турнира. К началу выступления в турнире команда «Луч» (Тула) была переименована в «Арсенал»-2, команда «Спартак» (Анапа) была переименована в «Анапу», команда «Машиностроитель» (Псков) была переименована в «Псков», команда «Торпедо-Лужники» (Москва) была переименована в «Торпедо». Команды «Локомотив» (Нижний Новгород) и «Краснознаменск-Селятино» в сетке обозначены как «Локомотив-Спортсмен» и «Московский-Селятино», соответственно.

1/256 финала

1/128 финала 

                                                                                                                   ----                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                   −−−−

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала 

   Тищенко−1:0, Торчинов−1:1, Есипов−2−1, Передерий−2:2, Дуров−3:2, Хуажев3−2(вратарь), Беркетов3−2(мимо), Цховребов3:2(мимо), Веретенников4:2

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 
 «футбол», № 20/98, стр. 11 — 1/256 финала.
 «Футбол», № 22/98, стр. 9  — 1/128 финала.                                                                                            
 «Футбол», № 30/98, стр. 11 — 1/32  финала.
 «футбол», № 46/98, стр. 3  — 1/8   финала.

Примечания 

Кубок России по футболу
Футбол в России в 1998 году
Футбол в России в 1999 году